The Bodysnatchers (band), een Britse band
The Bodysnatchers (roman), een boek uit 1997 van de Britse auteur Mark Morris gebaseerd op de tv-serie Doctor Who
The Body Snatchers, een boek van de Amerikaanse auteur Jack Finney uit 1955
Invasion of the Body Snatchers (1956), een hierop gebaseerde Amerikaanse film van Don Siegel
Invasion of the Body Snatchers (1978), een Amerikaanse remake van Philip Kaufman
Body Snatchers, een op het boek gebaseerde Amerikaanse film van Abel Ferrara